Gynatrix är ett släkte av malvaväxter. Gynatrix ingår i familjen malvaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malvaväxter
Gynatrix

en:Gynatrix